Ирак е разделена на 18 области или (провинции), наричани мухафази на арабски. Всяка област е подразделена на няколко окръга.

Областите са:

Външни препратки 
 www.world-gazetteer.com